Ла-Шапель-Нев () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор
 Ла-Шапель-Нев () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан